Hagiografies:
 Sant Josep, o Josep de Natzaret, espòs de Maria i pare putatiu de Jesús
 Sant Josep d'Arimatea, personatge del Nou Testament
 Sant Josep Benet Cottolengo, fundador de la Caseta de la Divina Providència al segle XIX
 Sant Josep de Calassanç, (Peralta de la Sal, 1557 - Roma, 1648), fundador de les Escoles Pies
 Sant Josep de Copertino (Copertino, 1603 - Osimo, 1663), sacerdot italià de l'Orde dels Frares Menors
 Sant Josep Estudita, monjo romà d'Orient i arquebisbe de Tessalònica al s. VIII
 Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, prevere fundador de l'Opus Dei
 Sant Josep Maria Rubio, jesuïta, predicador a Madrid al segle XX
 Sant Josep Himnògraf, monjo romà d'Orient, poeta litúrgic, al segle IX
 Sant Josep Oriol, prevere barceloní del segle XVIII
 Sant Josep Pignatelli, restaurador de la Companyia de Jesús al segle XVIII
 Toponímia:
 Serrat de Sant Josep muntanya de Sort (Pallars Sobirà)
 Pi de Sant Josep, muntanya entre els municipis de Sant Ferriol (la Garrotxa) i Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)
 Entitats de població:
 Sant Josep (l'Hospitalet de Llobregat), barri de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Sant Josep (Llinars del Vallès), urbanització del terme municipal de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
 Sant Josep de sa Talaia o de la Talaia, municipi de l'illa d'Eivissa
 Barris de Sant Josep Obrer entitats de població de la ciutat de Reus
 Pla de Sant Josep, partida del municipi d'Elx (Baix Vinalopó)
 Edificis: 
 Col·legi Sant Josep de Reus, centre d'ideari cristià fundat el 1895 per Teresa Guasch
 Estació de Sant Josep, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
 Mercat de Sant Josep, mercat municipal a la Rambla de Barcelona
 Pont de Sant Josep, pont de València que creua el riu Túria i connecta els barris del Carme i Marxalenes
 Teatre del Cercle Barcelonès de Sant Josep sala dels actes teatrals del Cercle Barcelonès de Sant Josep (Barcelona)
 Ermites:
 Sant Josep (Tendrui), ermita de Tremp (Pallars Jussà)
 Ermita de Sant Josep (Bot), edifici de la comarca de la Terra Alta
 Ermita de Sant Josep de Montblanc (Conca de Barberà)
 Capelles:
 Sant Josep de l'Angle, capella-oratori del mas de l'Angle a Calders (Moianès)
 Capella de Sant Josep d'Onda, edifici cantoner entre el Raval de Sant Josep i el carrer Recinte
 Sant Josep de Cal Baró, capella de Cal Baró, en el poble de Bóixols, del terme municipal d'Abella de la Conca (Pallars Jussà) 
 Places:
 Plaça Sant Josep (Lleida), plaça de la part vella de Lleida
 Sant Josep del Coll, capella de la masia del Coll a Granera (Moianès)
 Sant Josep de Can Carner, capella desapareguda a la vila de Moià (Moianès)
 Sant Josep de Moià, capella de la vila de Moià (Moianès)
 Sant Josep d'Olp, capella del poble d'Olp (Sort, Pallars Sobirà)
 Sant Josep de la Talladella, capella de la masia la Talladella de Castellcir (Moianès)
 Organitzacions
 Club Bàsquet Sant Josep Girona, equip de bàsquet de la ciutat de Girona (Catalunya)
 Club Bàsquet Sant Josep (Badalona), equip de bàsquet de la ciutat de Badalona (Catalunya)
 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep entitat creada el 1907 pel jesuïta pollencí Guillem Vives a Palma 
 Instituts religiosos i congregacions dedicats a Sant Josep
 Carmelites Tereses de Sant Josep, congregació religiosa femenina, institut de perfecció de dret pontifici
 Filles de Sant Josep, congregació religiosa catòlica
 Germanes de la Caritat de Sant Josep institut religiós femení
 Germanes Carmelites de Sant Josep, congregació religiosa femenina, institut de perfecció de dret pontifici fundat el 1900
 Germanes de Sant Josep de l'Aparició, institut religiós femení
 Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya
 Missioners de Sant Josep, institut religiós masculí de dret pontifici
 Religioses de Sant Josep de Girona, congregació religiosa de germanes, dedicada a l'assistència a malalts
 Serventes de Sant Josep, congregació religiosa femenina, institut de perfecció catòlic fundat a Salamanca en 1874
 Miscel·lània:
 Crema de Sant Josep, postres típiques de la cuina catalana
 Diada de Sant Josep, festivitat en què se celebra el dia del pare (19 de març)
 Síndrome de Sant Josep, sentiment de poc protagonisme a la família, en esdeveniments com l'embaràs, el part, el postpart, la lactància i la cria del nadó o nen
 Fira de Sant Josep